Sádlo ist der Familienname folgender Personen:

 Karel Pravoslav Sádlo (1898–1971), tschechoslowakischer Cellist und Musikpädagoge
 Miloš Sádlo (1912–2003), tschechischer Violoncellist

Siehe auch:
 Sadlo